Municipio de Sycamore puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sycamore (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Sycamore (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Sycamore (condado de Montgomery, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Sycamore (condado de Wyandot, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wyandot.
 Municipio de Sycamore (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.